John Gorham (1709-1751) – ufficiale inglese
 John Gorham (1783-1829) – fisico statunitense
 John Marshall Gorham (1853-1929) – pilota motonautico britannico
 John Gorham (1937-2001) – grafico britannico